Broutin est un nom de famille français porté par plusieurs personnalités.

 Broutin (), ingénieur au service du roi de France, coauteur des cartes géographiques de Lièpvre dans le Haut-Rhin, en 1718
 Christian Broutin (1933-), illustrateur français et créateur de timbres
 Clément Broutin (1851-1889) musicien (Prix de Rome en 1878)
 Dominique Broutin, maire de Chepoix, commune française de l'Oise
 Emmanuel Broutin (1826-1883), maître d’armes français, émigré en Espagne ; ses fils :
 Claude Léon Broutin (1859-1926), maître d'armes
 Achille Broutin (1860-1918), maître d'armes et collectionneur
 Gérard-Philippe Broutin (1948-), artiste lettriste français
 Guylaine Broutin, maire de Fontaine-lès-Clercs, commune française de l'Aisne
 Jacques Broutin, ancien batelier, à l'origine de la Cité des bateliers, musée français consacré à la batellerie situé à Longueil-Annel dans l'Oise
 Jean Broutin, auteur français de romans historiques
 Jean Claude Broutin, conseiller général du Canton d'Amiens 5e (Sud-Est)

Voir aussi 
 Weber et Broutin, entreprise de matériaux de construction, membre du groupe Saint-Gobain

Homonymie de patronyme